Joaquim Ros puede referirse a:

Joaquim Ros i Bofarull (Barcelona, 1906 - 1991), escultor español.
Joaquim Ros i Sabaté (Barcelona, 1936), escultor español, hijo del anterior.  
Joaquim de Ros i de Ramis (Sant Celoni, 1911 - Barcelona, 1988), arquitecto español.